Финал соревнований по спортивной гимнастике в личном многоборье среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года состоялись 10 августа на Олимпийской арене. В квалификационном раунде, который проводился 6 августа, приняли участие 50 спортсменов из 31 страны. В финале выступали 24 спортсмена из 16 стран.

Действующий олимпийский чемпион японец Кохэй Утимура смог защитить свой титул, став первым с 1972 года гимнастом, кому удалось это сделать. Последним кому удалось дважды подряд выиграть золото в личном многоборье был его соотечественник 8-кратный олимпийский чемпион Савао Като. В финале Утимура лишь на 0,099 балла опередил украинца Олега Верняева, который упустил шанс выиграть золото, совершив ошибку при соскоке с перекладины. Обладателем бронзовой награды стал британец Макс Уитлок. Предыдущий раз гимнаст из Великобратании становился призёром Олимпийских игр в личном многоборье в 1908 году, когда серебряную медаль завоевал Уолтер Тайсэл.

Призёры

Результаты

Квалификационный раунд 

6 августа состоялся квалификационный раунд, по итогам которого определялись участники финалов многоборья и отдельных упражнений. В квалификации абсолютного многоборья приняли участие 50 спортсменов из 31 страны. По его результатам в финал пробились 24 гимнаста, при этом от одной страны борьбу за медали могли продолжить только 2 гимнаста. Баллы, набранные в квалификационном раунде, не учитывались в финале.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты на сайте Международной федерации гимнастики FIG
 Результаты и обзор соревнований на сайте Olympedia.org